Карриас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Ломас. Занимает площадь 13 км². Население — 28 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де лас Мерседес.

История 
Город основан в 1007 году.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Бургоса